CL.IV steht für:
 BFW CL.IV, deutsches Militärflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke
 Halberstadt CL.IV, deutsches Militärflugzeug
 Hannover CL.IV, deutsches Militärflugzeug der Hannoverschen Waggonfabrik

CLIV